Toki puede referirse a:

 Toki, una ciudad de Japón.
 Toki (o toqui), un tipo de hacha de piedra mapuche, que da nombre a los jefes guerreros que la portaban como símbolo.
 Toki o ibis crestado japonés (Nipponia nippon), una especie de aves pelecaniformes.
 Toki, un videojuego creado en 1989 por TAD Corporation.
 Toki (o totoki), un instrumento de talla de piedra, semejante a una azuela.